

Presentación previa 
La pareja francesa Jonathan Eysseric and Nicolas Renavand fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja francesa Tristan Lamasine y Laurent Lokoli ganaron el título, derrotando a los argentinos Guillermo Durán y Máximo González en la final, 7–5, 6–0.

Cabezas de serie 
  Guillermo Durán /  Máximo González (FINAL)
  Ruben Gonzales /  Roberto Maytín (Cuartos de final)
  Jordan Kerr /  Fabrice Martin (Cuartos de final)
  José Hernández /  Andrés Molteni (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Blois 2014